De finale van de Coppa Italia van het seizoen 1988–89 werd gehouden op 7 en 28 juni 1989. Sampdoria nam het op tegen Napoli. De heenwedstrijd in het Stadio San Paolo in Napels eindigde in 1–0 zege voor Napoli. De terugwedstrijd werd gehouden in het Stadio Giovanni Zini in Cremona omdat het eigen stadion van Sampdoria in Genua niet beschikbaar was. Sampdoria won met 4–0 en maakte de achterstand uit de eerste wedstrijd dus meer dan goed.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

1989
Coppa
SSC Napoli
UC Sampdoria